Trainwreck oder Train Wreck (wörtlich übersetzt Zugwrack, aber auch in der Bedeutung totales Fiasko für Ereignisse oder totales Wrack für Personen) bezeichnet:
 Trainwreck (Album), Musikalbum der Post-Hardcore-Band Boys Night Out aus dem Jahr 2005
 Trainwreck (Band), US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Trainwreck: My Life as an Idiot, US-amerikanischer Spielfilm von Tod Harrison Williams aus dem Jahr 2007
 Trainwreck, deutscher Titel Dating Queen, US-amerikanischer Spielfilm von Judd Apatow aus dem Jahr 2015
 Train Wreck Records, ein von Chip Taylor betriebebenes Musiklabel